Colin Shields (né le  à Glasgow en Écosse) est un joueur professionnel de hockey sur glace britannique.

Carrière de joueur 
Natif d'Écosse, il joue toutefois sa carrière junior en Amérique du Nord. Il passe également par le système universitaire américain en jouant pour les Black Bears du Maine entre 2001 et 2004. Il est alors sélectionné par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2000.

La saison 2004-2005 marque le début de sa carrière chez les professionnels. Il connut une saison difficile où il joue pour trois clubs différents dans l'ECHL. Par la suite, il revient au Royaume-Uni où il évolue pour les Belfast Giants pour une saison. Il tente à nouveau sa chance dans l'ECHL où il évolue cette fois pour deux clubs. Il termine la saison avec les Steelheads de l'Idaho qui remportent la Coupe Kelly. Depuis la saison 2007-08, il joue au Royaume-Uni où il connait ses meilleures saisons jusqu'à présent.

Au niveau international, il est un régulier de l'équipe britannique depuis 1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1994-1995 ||Paisley Pirates ||BHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Paisley Pirates || BHL || 8 || 6 || 1 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 ||Barons de Cleveland ||NAHL ||55 ||30 ||30 ||60 ||44 ||2 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1999-2000 ||Barons de Cleveland ||NAHL ||55 ||46 ||49 ||95 ||40 ||3 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2000-2001 || Black Bears du Maine ||NCAA || || || || || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||42 ||29 ||17 ||46 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||34 ||14 ||13 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Black Bears du Maine ||NCAA ||44 ||18 ||26 ||44 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Gulls de San Diego ||ECHL ||34 ||3 ||11 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Boardwalk Bullies d'Atlantic City ||ECHL ||19 ||6 ||12 ||18 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Grrrowl de Greenville ||ECHL ||9 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Belfast Giants ||EIHL ||27 ||10 ||27 ||37 ||22 ||7 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||24 ||7 ||7 ||14 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||33 ||9 ||20 ||29 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Newcastle Vipers ||EIHL ||47 ||30 ||31 ||61 ||18 ||3 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2008-2009 ||Belfast Giants ||EIHL ||54 ||29 ||41 ||70 ||12 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2009-2010 ||Belfast Giants ||EIHL ||56 ||34 ||53 ||87 ||65 ||4 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|2010-2011 ||Belfast Giants ||EIHL || 51|| 18|| 49|| 67|| 34|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 6|| 9|| 15|| 10|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
|rowspan="2"|2012-2013 || Sheffield Steelers ||EIHL || 30|| 14|| 16|| 30|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Belfast Giants ||EIHL || 20 || 6 || 15 || 21 || 6 || 4 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2013-2014 || Belfast Giants || EIHL || 59 || 22 || 39 || 61 || 8 || 4 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2014-2015 || Belfast Giants || EIHL || 57 || 17 || 31 || 48 || 20 || 4 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2015-2016 || Belfast Giants || EIHL || 41 || 13 || 11 || 24 || 8 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 	
|-
| 2016-2017 || Belfast Giants || EIHL || 52 || 26 || 23 || 49 || 23 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 	
|-
| 2017-2018 || Belfast Giants || EIHL || 51 || 27 || 28 || 55 || 4 || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2018-2019 || Belfast Giants || EIHL || 32 || 5 || 7 || 12 || 6 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0

Internationales 

|1997 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 1 || 0 || 1 || 8 ||align="left"|
|-
|2000 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde junior C || 4 || 4 || 5 || 9 || 4 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 6 || 2 || 8 || 4 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 4 || 0 || 4 || 2 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 4 || 2 || 2 || 4 || 6 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 4 || 0 || 4 || 10 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 2 || 4 || 6 || 14 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"|
|-
|2012 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1A || 5 || 3 || 5 || 8 || 0 ||align="left"| 
|-
|2013 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1A || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| 
|-
|2014 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1B || 5 || 5 || 1 || 6 || 0 ||align="left"| 
|-
|2015 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1B || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"| 
|-
|2016 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1B || 5 || 3 || 1 || 4 || 4 ||align="left"| 
|-
|2017 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1B || 5 || 4 || 4 || 8 || 2 ||align="left"| 
|-
|2018 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde division 1A || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"| 
|-
|2019 ||align="left"| Grande-Bretagne ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
Hockey East
 2004 : remporte le championnat de la ligue avec les Black Bears du Maine
EIHL
 2006 et 2010 : remporte le championnat de la ligue avec les Belfast Giants
 2010 : nommé dans la  d'étoiles
 2010 : nommé joueur de l'année
ECHL
 2007 : remporte la Coupe Kelly avec les Steelheads de l'Idaho

Notes et références 

Naissance en janvier 1980
Naissance à Glasgow
Joueur écossais de hockey sur glace
Joueur international britannique de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Gulls de San Diego (ECHL)
Joueur des Boardwalk Bullies d'Atlantic City
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Newcastle Vipers
Champion de la Coupe Kelly
Attaquant de hockey sur glace